Die 4. Squash-Europameisterschaften im Einzel ( European Individual Closed Championships) fanden vom 8. bis 11. September 2004 in Bratislava statt.

Titelverteidiger der letzten Austragung 1993 bei den Herren war Chris Walker, bei den Damen Corinne Castets. Bei den Herren gewann Grégory Gaultier, als er im Endspiel John White mit 10:8, 2:9, 2:9, 9:3 und 9:6 besiegte. Im Finale der Damen traf Rebecca Botwright auf Vicky Hynes. Duncalf gewann die Partie 8:10, 2:9, 9:4, 9:4 und 9:5 und feierte damit ihren ersten Titelgewinn.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 36, das der Damenkonkurrenz aus 16 Spielern. Bei den Herren wurden vier Startplätze an Qualifikanten vergeben, bei den Damen wurde keine Qualifikation gespielt. Wildcards wurden nicht vergeben, Preisgelder und Weltranglistenpunkte gibt es bei Europameisterschaften nicht. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Diese Setzungen werden daher nachfolgend alphabetisch angegeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)

2004
Squashturnier 2004
Squashturnier in Bratislava